В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Пауэлл ():
 округ Пауэлл — штат Монтана.
 округ Пауэлл — штат Кентукки.